La TFF 2. Lig 2011-2012 è l'undicesima edizione della terza serie turca.

La stagione è iniziata il 4 settembre 2011 è ed finita il 20 maggio 2012.

Formula
Le società si affrontano in due gironi da 17 squadre di cui le prime classificate dei due gironi vengono promosse direttamente nella TFF 1. Lig.

Le ultime 3 classificate dei rispettivi gironi retrocedono direttamente nella TFF 3. Lig

Squadre

Classifica girone Rosso

Legenda:
      Promosse in TFF 1. Lig 2012-2013
 Ammessa ai Play-off
      Retrocessa in TFF 3. Lig 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica Girone Bianco

Legenda:
      Promosse in TFF 1. Lig 2012-2013
 Ammessa ai Play-off
      Retrocessa in TFF 3. Lig 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti

Promosse In TFF 1. Lig

Retrocesse In TFF 3. Lig

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Campionato turco di calcio